Mrižica (travulja, mrežica, morska lavanda, lat. Limonium), biljni rod u porodici vranjemilovki kojemu pripada preko 580 vrsta jednogodišnjeg i dvogodišnjeg raslinja, trajnica i vazdazelenih polugrmova.

L. cancellatum (rešetkasta mrižica) i L. dictyophorum (savitljiva mrižica) neki izvori smatraju istom vrstom

Vrste 

 Limonium × abnorme (Rouy) P.Fourn.
 Limonium acuminatum L.Bolus
 Limonium acutifolium (Badarò ex Rchb.) C.E.Salmon
 Limonium admirabile Terrones, J.Moreno, M.Á.Alonso, Juan & M.B.Crespo
 Limonium afrum (Pignatti) Domina
 Limonium albarracinense Pau ex P.P.Ferrer & R.Roselló
 Limonium albidum (Guss.) Pignatti
 Limonium albomarginatum Brullo
 Limonium alcudianum Erben
 Limonium algarvense Erben
 Limonium alleizettei (Pau) Brullo & Erben
 Limonium altum P.D.Sell
 Limonium alutaceum (Steven) Kuntze
 Limonium × ambiguum (Rouy) P.Fourn.
 Limonium ammophilon (Papatsou & Phitos) Domina
 Limonium amoenum (C.H.Wright) R.A.Dyer
 Limonium anglicum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium angustebracteatum Erben
 Limonium anthericoides (Schltr.) R.A.Dyer
 Limonium antipaxorum R.Artelari
 Limonium antonii-llorensii L.Llorens
 Limonium aphroditae R.Artelari & Georgiou
 Limonium aragonense (Debeaux ex Willk.) Pignatti
 Limonium arboreum (Willd.) Erben, A.Santos & Reyes-Bet.
 Limonium arcuatum R.Artelari
 Limonium arenosum Erben
 Limonium articulatum (Loisel.) Kuntze
 Limonium artruchium Erben
 Limonium asparagoides (Coss. & Durieu ex Batt.) Maire
 Limonium asperrimum Maire
 Limonium asterotrichum (C.E.Salmon) C.E.Salmon
 Limonium aucheri (Girard) Greuter & Burdet
 Limonium aureum (L.) Chaz.
 Limonium auriculae-ursifolium (Pourr.) Druce
 Limonium aurigniense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium australe (R.Br.) Kuntze
 Limonium avei (De Not.) Brullo & Erben
 Limonium axillare (Forssk.) Kuntze
 Limonium bahamense (Griseb.) Britton
 Limonium barceloi Gil & L.Llorens
 Limonium battandieri Greuter & Burdet
 Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort.
 Limonium benmageci Marrero Rodr.
 Limonium bianorii (Sennen & Pau) Erben
 Limonium bicolor (Bunge) Kuntze
 Limonium biflorum (Pignatti) Pignatti
 Limonium billardierei (Girard) Kuntze
 Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon
 Limonium boirae L.Llorens & Tébar
 Limonium boitardii Maire
 Limonium bollei (Webb ex Wangerin) Erben
 Limonium bolosii Gil & L.Llorens
 Limonium bonduellei (T.Lestib.) Kuntze
 Limonium bonnetii (Sennen) Erben
 Limonium botschantzevii (Lincz.) M.Malekm., Akhani & Borsch
 Limonium bourgeaui (Webb ex Boiss.) Kuntze
 Limonium brasiliense Kuntze
 Limonium brassicifolium (Webb & Berthel.) Kuntze
 Limonium braunii (Bolle) A.Chev.
 Limonium brevipetiolatum R.Artelari & Erben
 Limonium brunneri (Webb ex Boiss.) Kuntze
 Limonium brusnicense (Trinajstic) Bogdanovic & Brullo
 Limonium busianum Bogdanovic & Brullo
 Limonium byzacium Brullo & Erben
 Limonium cabulicum Kuntze
 Limonium caesium (Girard) Kuntze
 Limonium calaminare Pignatti
 Limonium calcarae (Tod. ex Janka) Pignatti
 Limonium calcicola P.D.Sell
 Limonium californicum (Boiss.) A.Heller
 Limonium callianthum (T.X.Peng) Kamelin
 Limonium calliopsium Alf.Mayer
 Limonium cambrense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium camposanum Erben
 Limonium cancellatum (Bernh. ex Bertol.) Kuntze
 Limonium cantianum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium capense (L.Bolus) L.Bolus
 Limonium caprariense (Font Quer & Marcos) Pignatti
 Limonium carnosum (Boiss.) Kuntze
 Limonium carolinianum (Walter) Britton
 Limonium carpathum (Rech.f.) Rech.f.
 Limonium carpetanicum Erben
 Limonium carthaginense (Rouy) C.E.Hubb. & Sandwith
 Limonium carvalhoi Rosselló & L.Sáez
 Limonium caspium (Willd.) P.Fourn.
 Limonium catalaunicum (Willk. & Costa) Pignatti
 Limonium catanense (Tineo ex Lojac.) Brullo
 Limonium cazzae Bogdanovic & Brullo
 Limonium cedrorum Domina & Raimondo
 Limonium celticum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium cephalonicum R.Artelari
 Limonium cercinense Brullo & Erben
 Limonium chazaliei (H.Boissieu) Maire
 Limonium chrisianum Brullo & Guarino
 Limonium chrysocomum (Kar. & Kir.) Kuntze
 Limonium chrysopotamicum Maire
 Limonium clupeanum Brullo & Erben
 Limonium cofrentanum Erben
 Limonium × coincyi Sennen
 Limonium comosum Erben
 Limonium confertum Brullo & Erben
 Limonium congestum (Ledeb.) Kuntze
 Limonium connivens Erben
 Limonium contortirameum (Mabille) Erben
 Limonium coombense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium coralloides (Tausch) Lincz.
 Limonium cordatum (L.) Mill.
 Limonium × coriacifolium (Sennen) M.B.Crespo & Serra
 Limonium corinthiacum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
 Limonium cornarianum Kypr. & R.Artelari
 Limonium cornubiense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium coronense R.Artelari
 Limonium cossonianum Kuntze
 Limonium costae (Willk.) Pignatti
 Limonium cosyrense (Guss.) Kuntze
 Limonium cretaceum Cherkasova
 Limonium creticum R.Artelari
 Limonium cumanum (Ten.) Kuntze
 Limonium cylindrifolium (Forssk.) Verdc. ex Cufod.
 Limonium cymuliferum (Boiss.) Sauvage & Vindt
 Limonium cyrenaicum (Rouy) Brullo
 Limonium cyrtostachyum (Girard) Brullo
 Limonium cythereum R.Artelari & Georgiou
 Limonium damboldtianum Phitos & R.Artelari
 Limonium decumbens (Boiss.) Kuntze
 Limonium delicatulum (Girard) Kuntze
 Limonium dendroides Svent.
 Limonium densiflorum (Guss.) Kuntze
 Limonium densissimum (Pignatti) Pignatti
 Limonium depauperatum (Boiss.) R.A.Dyer
 Limonium devoniense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium dichotomum (Cav.) Kuntze
 Limonium dichroanthum (Rupr.) Ikonn.-Gal.
 Limonium dictyophorum (Tausch) Degen
 Limonium didimense Doğan & Akaydin
 Limonium dielsianum (Wangerin) Kamelin
 Limonium dissitiflorum (Boiss.) Kerguélen
 Limonium dodartiforme Ingr.
 Limonium doerfleri (Halácsy) Rech.f.
 Limonium × dolcheri Pignatti
 Limonium donegalense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium doriae (Sommier) Pignatti
 Limonium dregeanum (C.Presl) Kuntze
 Limonium drepanostachyum Ikonn.-Gal.
 Limonium dubyi (Gren. & Godr.) Kuntze
 Limonium dufourii (Girard) Kuntze
 Limonium durieui (Girard) Kuntze
 Limonium duriusculum (Girard) Fourr.
 Limonium dyeri Lincz.
 Limonium echioides (L.) Mill.
 Limonium effusum (Boiss.) Kuntze
 Limonium ejulabilis Rosselló, Mus & J.X.Soler
 Limonium elaphonisicum Alf.Mayer
 Limonium elfahsianum Brullo & Giusso
 Limonium emarginatum (Willd.) Kuntze
 Limonium equisetinum (Boiss.) R.A.Dyer
 Limonium × erectiflorum (B.Fedtsch. & Gontsch.) A.V.Grebenjuk
 Limonium estevei Fern.Casas
 Limonium eugeniae Sennen
 Limonium fajzievii Zakirov
 Limonium fallax (Coss. ex Wangerin) Maire
 Limonium ferganense Ikonn.-Gal.
 Limonium fesianum Erben
 Limonium fischeri (Trautv.) Lincz.
 Limonium flagellare (Lojac.) Brullo
 Limonium flexuosum (L.) Chaz.
 Limonium fontqueri (Pau) L.Llorens ex Greuter, Burdet & G.Long
 Limonium formenterae L.Llorens
 Limonium formosum Bartolo, Brullo & Giusso
 Limonium fradinianum (Pomel) Erben
 Limonium franchetii (Debeaux) Kuntze
 Limonium frederici (Barbey) Rech.f.
 Limonium frutescens (Lem.) Erben, A.Santos & Reyes-Bet.
 Limonium furfuraceum (Lag.) Kuntze
 Limonium gabrieli (Bornm.) Rech.f.
 Limonium ginae P.D.Sell
 Limonium ginzbergeri Bogdanovic & Brullo
 Limonium girardianum (Guss.) Fourr.
 Limonium globuliferum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
 Limonium glomeratum (Tausch) Erben
 Limonium gmelini (Willd.) Kuntze
 Limonium gougetianum (Girard) Kuntze
 Limonium graecum (Poir.) Kuntze
 Limonium grandicaule (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium grosii L.Llorens
 Limonium guaicuru (Molina) Kuntze
 Limonium gueneri Doğan, H.Duman & Akaydin
 Limonium gussonei (Tineo ex Lojac.) Giardina & Raimondo
 Limonium gymnesicum Erben
 Limonium hermaeum Pignatti
 Limonium hibericum Erben
 Limonium hibernicum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium hierapetrae Rech.f.
 Limonium hipponense Brullo & Erben
 Limonium hirsuticalyx Pignatti
 Limonium hoeltzeri (Regel) Ikonn.-Gal.
 Limonium humile Mill.
 Limonium hyblaeum Brullo
 Limonium iconicum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
 Limonium ilergabonum López-Alvarado, Cobacho, Arán & L.Sáez
 Limonium ilvae Pignatti
 Limonium imbricatum (Webb ex Girard) F.T.Hubb. ex L.H.Bailey
 Limonium inarimense (Guss.) Pignatti
 Limonium inexpectans L.Sáez & Rosselló
 Limonium insigne (Coss.) Kuntze
 Limonium insulare (Bég. & Landi) Arrigoni & Diana
 Limonium intercedens P.D.Sell
 Limonium interjectum J.X.Soler & Rosselló
 Limonium intermedium (Guss.) Brullo
 Limonium intricatum Brullo & Erben
 Limonium irtaensis P.P.Ferrer, A.Navarro, P.Pérez, Roselló, Rosselló, M.Rosato
 Limonium issaeum Bogdanovic & Brullo
 Limonium istriacum Bogdanovic & Brullo
 Limonium ithacense R.Artelari
 Limonium jankae (Lojac.) Giardina & Raimondo
 Limonium japygicum (E.Groves) Pignatti
 Limonium jarmolenkoi (Lincz.) M.Malekm., Akhani & Borsch
 Limonium jovibarba (Webb ex Boiss.) Kuntze
 Limonium kairouanum Brullo & Erben
 Limonium kardamylii R.Artelari & Kamari
 Limonium kaschgaricum (Rupr.) Ikonn.-Gal.
 Limonium kelseyanum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium kerryense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium korakonisicum R.Artelari & Valli
 Limonium korbousense Brullo & Erben
 Limonium kraussianum (Buchinger ex Boiss.) Kuntze
 Limonium kurgantjubense (Lincz.) M.Malekm., Akhani & Borsch
 Limonium lacertosum Brullo & Erben
 Limonium lacostei (Danguy) Kamelin
 Limonium laetum (Nyman) Pignatti
 Limonium lagostanum Bogdanovic & Brullo
 Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco
 Limonium latebracteatum Erben
 Limonium lausianum Pignatti
 Limonium laxiusculum Franco
 Limonium legrandii (Gaut. & Timb.-Lagr.) Erben
 Limonium leprosorum Bogdanovic & Brullo
 Limonium leptolobum Kuntze
 Limonium leptophyllum (Schrenk) Kuntze
 Limonium lessingianum Lincz.
 Limonium letourneuxii (Coss. ex Batt.) Greuter & Burdet
 Limonium liberianum Bogdanovic & Brullo
 Limonium liburnicum Bogdanovic & Brullo
 Limonium lilacinum (Boiss. & Balansa) Wagenitz
 Limonium limbatum Small
 Limonium linifolium (L.f.) Kuntze
 Limonium lobatum (L.f.) Chaz.
 Limonium lobinii N.Kilian & Leyens
 Limonium lojaconoi Brullo
 Limonium longifolium (Thunb.) R.A.Dyer
 Limonium lovricii Bogdanovic & Brullo
 Limonium lowei R.Jardim, M.Seq., Capelo, J.C.Costa & Rivas Mart.
 Limonium × lucentinum Pignatti & Freitag
 Limonium macrophyllum (Brouss. ex Spreng.) Kuntze
 Limonium macrorrhizum (Ledeb.) Kuntze
 Limonium magallufianum L.Llorens
 Limonium majoricum Pignatti
 Limonium majus (Boiss.) Erben
 Limonium malacitanum B.Díez
 Limonium mansanetianum M.B.Crespo & Lledó
 Limonium maritimum Caperta, Cortinhas, A.P.Paes, Guara, Esp.Santo & Erben
 Limonium marmarisense Doğan & Akaydin
 Limonium maroccanum (Batt. & Trab.) Domina
 Limonium maurocordatae (Schweinf. & Volkens) Cufod.
 Limonium medium (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium menigense Brullo & Erben
 Limonium messeniacum R.Artelari & Kamari
 Limonium meyeri (Boiss.) Kuntze
 Limonium michelsonii Lincz.
 Limonium milleri Ghaz. & J.R.Edm.
 Limonium milovicii Bogdanovic & Brullo
 Limonium minoricense Erben
 Limonium minus (Boiss.) Erben
 Limonium minutiflorum (Guss.) Kuntze
 Limonium minutum (L.) Fourr.
 Limonium morisianum Arrigoni
 Limonium mouretii (Pit.) Maire
 Limonium mucronatum (L.f.) Chaz.
 Limonium multiceps (Pomel) Erben
 Limonium multiforme (Martelli) Pignatti
 Limonium mutabile (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium mutatum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium myrianthum (Schrenk) Kuntze
 Limonium namaquanum L.Bolus
 Limonium naniforme P.D.Sell
 Limonium narbonense Mill.
 Limonium narynense Lincz.
 Limonium neapolense Brullo & Erben
 Limonium × neumanii C.E.Salmon
 Limonium nudum (Boiss. & Buhse) Kuntze
 Limonium nymphaeum Erben
 Limonium obesifolium P.D.Sell
 Limonium oblanceolatum Brullo & Erben
 Limonium obtusifolium (Rouy) Erben
 Limonium ocymifolium (Poir.) Kuntze
 Limonium oleifolium Mill.
 Limonium omissae Bogdanovic & Brullo
 Limonium optimae Raimondo
 Limonium opulentum (Lojac.) Brullo
 Limonium ornatum (Ball) Kuntze
 Limonium otolepis (Schrenk) Kuntze
 Limonium oudayense Sauvage & Vindt
 Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze
 Limonium owerinii (Boiss.) Kuntze
 Limonium palmare (Sm.) Rech.f.
 Limonium palmyrense (Post) Dinsm.
 Limonium panormitanum (Tod.) Pignatti
 Limonium papillatum (Webb & Berthel.) Kuntze
 Limonium paradoxum Pugsley
 Limonium paramedium (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium parvibracteatum Pignatti
 Limonium parvifolium (Tineo) Pignatti
 Limonium patrimoniense Arrigoni & Diana
 Limonium paulayanum (Vierh.) Ghaz. & J.R.Edm.
 Limonium pavonianum Brullo
 Limonium pectinatum (Aiton) Kuntze
 Limonium pelagosae Bogdanovic & Brullo
 Limonium peregrinum (P.J.Bergius) R.A.Dyer
 Limonium perezii (Stapf) F.T.Hubb. ex L.H.Bailey
 Limonium perplexum L.Sáez & Rosselló
 Limonium peruvianum Kuntze
 Limonium pescadense Greuter & Burdet
 Limonium pharense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium pharosianum Bogdanovic & Brullo
 Limonium phitosianum R.Artelari
 Limonium pigadiense (Rech.f.) Rech.f.
 Limonium piptopodum Nevski
 Limonium platyphyllum Lincz.
 Limonium plumosum (Phil.) Kuntze
 Limonium poimenum Ilardi, Brullo, D.Cusimano & G.Giusso
 Limonium pomelianum (Rouy) Erben
 Limonium pomoense Bogdanovic & Brullo
 Limonium pontium Pignatti
 Limonium popovii Kubansk.
 Limonium portlandicum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium potaninii Ikonn.-Gal.
 Limonium preauxii (Webb & Berthel.) Kuntze
 Limonium procerum (C.E.Salmon) Ingr.
 Limonium proliferum (d'Urv.) Erben & Brullo
 Limonium pruinosum (L.) Chaz.
 Limonium pseudebusitanum Erben
 Limonium × pseudoconfusum (Rouy) P.Fourn.
 Limonium pseudodictyocladum L.Llorens
 Limonium pseudominutum Erben
 Limonium pseudoparadoxum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium pseudotranswallianum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium puberulum (Webb) Kuntze
 Limonium pujosii Sauvage & Vindt
 Limonium punicum Brullo & Erben
 Limonium purpuratum (L.) F.T.Hubb. ex L.H.Bailey
 Limonium pylium R.Artelari
 Limonium pyramidatum Brullo & Erben
 Limonium quesadense Erben
 Limonium quinnii M.B.Crespo & Pena-Martín
 Limonium racemosum (Lojac.) Diana
 Limonium ramosissimum (Poir.) Maire
 Limonium recurviforme (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium recurvum C.E.Salmon
 Limonium redivivum (Svent.) G.Kunkel & Sunding
 Limonium relicticum R.Mesa & A.Santos
 Limonium remotispiculum (Lacaita) Pignatti
 Limonium reniforme (Girard) Lincz.
 Limonium retusum L.Llorens
 Limonium rezniczenkoanum Lincz.
 Limonium rhodense M.B.Crespo & Pena-Martín
 Limonium rigidum Alf.Mayer
 Limonium rigualii M.B.Crespo & Erben
 Limonium roridum (Sm.) Brullo & Guarino
 Limonium rosselloi P.P.Ferrer, Roselló & E.Laguna
 Limonium rubescens Brullo & Erben
 Limonium ruizii (Font Quer) Fern.Casas
 Limonium rumicifolium (Svent.) G.Kunkel & Sunding
 Limonium rungsii Sauvage & Vindt
 Limonium sabulicola P.D.Sell
 Limonium salmonis (Sennen & Elías) Pignatti
 Limonium sanctamargaritense P.D.Sell
 Limonium santapolense Erben
 Limonium saracinatum R.Artelari
 Limonium sarcophyllum Ghaz. & J.R.Edm.
 Limonium sarniense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium saxicola Erben
 Limonium saxonicum (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium scabrum (Thunb.) Kuntze
 Limonium scopulorum M.B.Crespo & Lledó
 Limonium secundirameum (Lojac.) Brullo
 Limonium × sennenii (Rouy) P.Fourn.
 Limonium sercquense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium serratum Brullo & Erben
 Limonium sibthorpianum (Guss.) Kuntze
 Limonium sieberi (Boiss.) Kuntze
 Limonium silvestrei Aparicio
 Limonium sinense (Girard) Kuntze
 Limonium sinuatum (L.) Mill.
 Limonium sitiacum Rech.f.
 Limonium sogdianum (Popov) Ikonn.-Gal.
 Limonium sokotranum (Vierh.) Radcl.-Sm.
 Limonium spathulatum (Desf.) Kuntze
 Limonium spectabile (Svent.) G.Kunkel & Sunding
 Limonium stocksii (Boiss.) Kuntze
 Limonium strictissimum (Salzm.) Arrigoni
 Limonium subglabrum Erben
 Limonium subnudum Bogdanovic & Brullo
 Limonium subrotundifolium (Bég. & A.Vacc.) Brullo
 Limonium sucronicum Erben
 Limonium suffruticosum (L.) Kuntze
 Limonium sundingii Leyens, Lobin, N.Kilian & Erben
 Limonium supinum (Girard) Pignatti
 Limonium sventenii A.Santos & M.Fernández
 Limonium tabernense Erben
 Limonium tabulare Bogdanovic & Brullo
 Limonium tacapense Brullo & Erben
 Limonium tamarindanum Erben
 Limonium tenellum (Turcz.) Kuntze
 Limonium tenoreanum (Guss.) Pignatti
 Limonium tenuiculum (Tineo ex Guss.) Pignatti
 Limonium teretifolium L.Bolus
 Limonium tetragonum (Thunb.) Bullock
 Limonium teuchirae Brullo
 Limonium thaenicum Brullo & Erben
 Limonium tianschanicum Lincz.
 Limonium tineoi Giardina & Raimondo
 Limonium todaroanum Raimondo & Pignatti
 Limonium tomentellum (Boiss.) Kuntze
 Limonium tournefortii (Girard) Erben
 Limonium trachycladum Maire & Wilczek
 Limonium transcanalis (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium transwallisnum (Pugsley) Pugsley
 Limonium tremolsii (Rouy) Erben
 Limonium trinajsticii Bogdanovic & Brullo
 Limonium tritonianum Brullo & Erben
 Limonium tuberculatum (Boiss.) Kuntze
 Limonium tubiflorum (Delile) Kuntze
 Limonium tunetanum (Barratte) Maire
 Limonium ugijarense Erben
 Limonium usticanum Giardina & Raimondo
 Limonium vaccarii Pignatti ex Brullo
 Limonium velutinum Bogdanovic & Brullo
 Limonium vestitum (C.E.Salmon) C.E.Salmon
 Limonium viciosoi (Pau) Erben
 Limonium vigaroense Marrero Rodr. & R.S.Almeida
 Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
 Limonium vulgare Mill.
 Limonium wessexense (Ingr.) P.D.Sell
 Limonium wiedmannii Erben
 Limonium woolacombense P.D.Sell
 Limonium wrightii (Hance) Kuntze
 Limonium xerophilum Brullo & Erben
 Limonium xipholepis (Baker) Hutch. & E.A.Bruce
 Limonium zacynthium R.Artelari
 Limonium zankii Bogdanovic & Brullo
 Limonium zanonii (Pamp.) Domina
 Limonium zembrae Pignatti
 Limonium zeraphae Brullo
 Limonium zeugitanum Brullo & Erben

Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist:

 Limonium acuminatum
 Limonium acutifolium
 Limonium adilguneri
 Limonium admirabile
 Limonium aegaeum
 Limonium aegusae
 Limonium afghanicum
 Limonium afrum
 Limonium albarracinense
 Limonium albidum
 Limonium albomarginatum
 Limonium albuferae
 Limonium album
 Limonium alcudianum
 Limonium algarvense
 Limonium algusae
 Limonium alicunense
 Limonium alleizettei
 Limonium altum
 Limonium alutaceum
 Limonium ammophilon
 Limonium amopicum
 Limonium ampuriense
 Limonium amynclaeum
 Limonium anatolicum
 Limonium anglicum
 Limonium angustebracteatum
 Limonium anthericoides
 Limonium antipaxorum
 Limonium antonii-llorensii
 Limonium aphroditae
 Limonium apulum
 Limonium aragonense
 Limonium arboreum
 Limonium archeothirae
 Limonium arcuatum
 Limonium arenosum
 Limonium articulatum
 Limonium artruchium
 Limonium asparagoides
 Limonium asperrimum
 Limonium asterotrichum
 Limonium astypalaeanum
 Limonium athinense
 Limonium atticum
 Limonium aucheri
 Limonium aureum
 Limonium auriculaeursifolium
 Limonium aurigniense
 Limonium australe
 Limonium avei
 Limonium axillare
 Limonium bahamense
 Limonium balearicum
 Limonium barceloi
 Limonium battandieri
 Limonium baudinii
 Limonium bellidifolium
 Limonium benmageci
 Limonium bianorii
 Limonium bicolor
 Limonium biflorum
 Limonium billardieri
 Limonium binervosum
 Limonium bocconei
 Limonium boirae
 Limonium boitardii
 Limonium bollei
 Limonium bolosii
 Limonium bonafei
 Limonium bonifaciense
 Limonium bonnetii
 Limonium bosanum
 Limonium botschantzevii
 Limonium bourgeaui
 Limonium brasiliense
 Limonium brassicifolium
 Limonium braunii
 Limonium brevipetiolatum
 Limonium britannicum
 Limonium brunneri
 Limonium brusnicense
 Limonium brutium
 Limonium bulgaricum
 Limonium bungei
 Limonium busianum
 Limonium byzacium
 Limonium caesium
 Limonium calabrum
 Limonium calanchicola
 Limonium calcarae
 Limonium calcicola
 Limonium californicum
 Limonium callianthum
 Limonium calliopsium
 Limonium cambrense
 Limonium camposanum
 Limonium cancellatum
 Limonium cantianum
 Limonium capitis-eliae
 Limonium capitis-marci
 Limonium caprariae
 Limonium caprariense
 Limonium carisae
 Limonium carnosum
 Limonium carolinianum
 Limonium carpathum
 Limonium carpetanicum
 Limonium carregadorense
 Limonium carthaginense
 Limonium carvalhoi
 Limonium castellonense
 Limonium catalaunicum
 Limonium catanense
 Limonium catanzaroi
 Limonium cavanillesii
 Limonium cazzae
 Limonium cedrorum
 Limonium celticum
 Limonium cephalonicum
 Limonium cercinense
 Limonium chazaliei
 Limonium chersonesum
 Limonium chodshamumynense
 Limonium chrisianum
 Limonium chrysocomum
 Limonium chrysopotamicum
 Limonium circaei
 Limonium clupeanum
 Limonium cofrentanum
 Limonium coincyi
 Limonium comosum
 Limonium compactum
 Limonium companyonis
 Limonium confertum
 Limonium confusum
 Limonium congestum
 Limonium connivens
 Limonium contortirameum
 Limonium contractum
 Limonium coombense
 Limonium cophanense
 Limonium coralloides
 Limonium cordatum
 Limonium cordovillense
 Limonium corinthiacum
 Limonium cornarianum
 Limonium cornubiense
 Limonium cornusianum
 Limonium coronense
 Limonium corsicum
 Limonium cossonianum
 Limonium costae
 Limonium cosyrense
 Limonium crateriforme
 Limonium cretaceum
 Limonium creticum
 Limonium cumanum
 Limonium cunicularium
 Limonium cuspidatum
 Limonium cylindrifolium
 Limonium cymuliferum
 Limonium cyprium
 Limonium cyrenaicum
 Limonium cyrtostachyum
 Limonium cythereum
 Limonium damboldtianum
 Limonium danubiale
 Limonium daveaui
 Limonium decumbens
 Limonium delicatulum
 Limonium dendroides
 Limonium densiflorum
 Limonium densissimum
 Limonium depauperatum
 Limonium devoniense
 Limonium dianiae
 Limonium dianium
 Limonium dichotomum
 Limonium dichroanthum
 Limonium didimense
 Limonium dielsianum
 Limonium diomedeum
 Limonium dissitiflorum
 Limonium divaricatum
 Limonium dodartiforme
 Limonium dodartii
 Limonium doerfleri
 Limonium dolcheri
 Limonium dolihiense
 Limonium donegalense
 Limonium donetzicum
 Limonium doriae
 Limonium dragonericum
 Limonium dregeanum
 Limonium drepanostachyum
 Limonium dubium
 Limonium dubyi
 Limonium dufourii
 Limonium duriaei
 Limonium duriusculum
 Limonium dyeri
 Limonium ebusitanum
 Limonium echioides
 Limonium effusum
 Limonium ejulabilis
 Limonium elaphonisicum
 Limonium elfahsianum
 Limonium emarginatum
 Limonium endlichianum
 Limonium equisetinum
 Limonium erectum
 Limonium estevei
 Limonium etruscum
 Limonium eugeniae
 Limonium failachicum
 Limonium fajzievii
 Limonium fallax
 Limonium ferganense
 Limonium fesianum
 Limonium fischeri
 Limonium flagellare
 Limonium flexuosum
 Limonium florentinum
 Limonium fontqueri
 Limonium formosum
 Limonium fradinianum
 Limonium fragile
 Limonium franchetii
 Limonium frederici
 Limonium frutescens
 Limonium furfuraceum
 Limonium furnarii
 Limonium gabrieli
 Limonium galilaeum
 Limonium gallicum
 Limonium gallurense
 Limonium gerberi
 Limonium geronense
 Limonium gibertii
 Limonium ginae
 Limonium ginzbergeri
 Limonium girardianum
 Limonium globuliferum
 Limonium glomeratum
 Limonium gmelinii
 Limonium gobicum
 Limonium gorgonae
 Limonium gougetianum
 Limonium grabusae
 Limonium graecum
 Limonium grandicaule
 Limonium greuteri
 Limonium grosii
 Limonium grubovii
 Limonium guaicuru
 Limonium gueneri
 Limonium guigliae
 Limonium gummiferum
 Limonium gussonei
 Limonium gymnesicum
 Limonium halophilum
 Limonium helenae
 Limonium heraionense
 Limonium hermaeum
 Limonium heterospicatum
 Limonium hibericum
 Limonium hibernicum
 Limonium hierapetrae
 Limonium himariense
 Limonium hipponense
 Limonium hirsuticalyx
 Limonium hoeltzeri
 Limonium humile
 Limonium hungaricum
 Limonium hyblaeum
 Limonium hypanicum
 Limonium iconicum
 Limonium ikaricum
 Limonium ilergabonum
 Limonium ilvae
 Limonium imbricatum
 Limonium inarimense
 Limonium inexpectans
 Limonium insigne
 Limonium insulare
 Limonium intercedens
 Limonium interjectum
 Limonium intermedium
 Limonium intricatum
 Limonium ionicum
 Limonium iranicum
 Limonium irtaensis
 Limonium isidorum
 Limonium issaeum
 Limonium istriacum
 Limonium ithacense
 Limonium jankae
 Limonium japygicum
 Limonium jarmolenkoi
 Limonium johannis
 Limonium jovi-barba
 Limonium kairouanum
 Limonium kardamylii
 Limonium kaschgaricum
 Limonium kelseyanum
 Limonium kerryense
 Limonium kimmericum
 Limonium kirikosicum
 Limonium klementzii
 Limonium kobstanicum
 Limonium komarovii
 Limonium korakonisicum
 Limonium korbousense
 Limonium kraussianum
 Limonium kurgantjubense
 Limonium lacertosum
 Limonium lacinium
 Limonium lacostei
 Limonium laetum
 Limonium lagostanum
 Limonium lambinonii
 Limonium latebracteatum
 Limonium lausianum
 Limonium laxiusculum
 Limonium legrandii
 Limonium leonardi-llorensii
 Limonium leprosorum
 Limonium leptolobum
 Limonium leptophyllum
 Limonium lessingianum
 Limonium letourneuxii
 Limonium liberianum
 Limonium liburnicum
 Limonium lilacinum
 Limonium lilybaeum
 Limonium limbatum
 Limonium linifolium
 Limonium lobetanicum
 Limonium lobinii
 Limonium loganicum
 Limonium lojaconoi
 Limonium longebracteatum
 Limonium lopadusanum
 Limonium lovricii
 Limonium lowei
 Limonium lucentinum
 Limonium macrophyllum
 Limonium macropterum
 Limonium macrorhizon
 Limonium magallufianum
 Limonium majoricum
 Limonium majus
 Limonium malacitanum
 Limonium malfatanicum
 Limonium mansanetianum
 Limonium marisolii
 Limonium marmarisense
 Limonium maroccanum
 Limonium mateoi
 Limonium maurocordatae
 Limonium mazarae
 Limonium meandrinum
 Limonium medium
 Limonium melancholicum
 Limonium melitense
 Limonium menigense
 Limonium merxmuelleri
 Limonium messeniacum
 Limonium meyeri
 Limonium michelsonii
 Limonium microcycladicum
 Limonium migjornense
 Limonium milleri
 Limonium milovicii
 Limonium minoicum
 Limonium minoricense
 Limonium minus
 Limonium minutiflorum
 Limonium minutum
 Limonium monolithicum
 Limonium montis-christi
 Limonium morisianum
 Limonium mouretii
 Limonium mouterdei
 Limonium mucronatum
 Limonium mucronulatum
 Limonium multiceps
 Limonium multiflorum
 Limonium multiforme
 Limonium multifurcatum
 Limonium muradense
 Limonium mutabile
 Limonium mutatum
 Limonium myrianthum
 Limonium naniforme
 Limonium narbonense
 Limonium narynense
 Limonium neapolense
 Limonium neocastellonense
 Limonium neoscoparium
 Limonium normannicum
 Limonium nudum
 Limonium nydeggeri
 Limonium nymphaeum
 Limonium obesifolium
 Limonium oblanceolatum
 Limonium oblongifolium
 Limonium obtusifolium
 Limonium occidentale
 Limonium ocymifolium
 Limonium oligotrichum
 Limonium omissae
 Limonium optimae
 Limonium opulentum
 Limonium orellii
 Limonium oristanum
 Limonium ornatum
 Limonium otolepis
 Limonium oudayense
 Limonium ovalifolium
 Limonium ovczinnikovii
 Limonium pachynense
 Limonium pagasaeum
 Limonium palmare
 Limonium palmyrense
 Limonium pandatariae
 Limonium panormitanum
 Limonium papillatum
 Limonium paradoxum
 Limonium paramedium
 Limonium parosicum
 Limonium parvibracteatum
 Limonium parvifolium
 Limonium parvum
 Limonium patrimoniense
 Limonium paui
 Limonium paulayanum
 Limonium pavonianum
 Limonium pectinatum
 Limonium pelagosae
 Limonium perezii
 Limonium pericotii
 Limonium perplexum
 Limonium pescadense
 Limonium peucetium
 Limonium pharense
 Limonium pharosianum
 Limonium phitosianum
 Limonium pigadiense
 Limonium pinillense
 Limonium piptopodum
 Limonium planesiae
 Limonium plurisquamatum
 Limonium poimenum
 Limonium pomelianum
 Limonium pomoense
 Limonium pontium
 Limonium ponzoi
 Limonium popovii
 Limonium portlandicum
 Limonium portopetranum
 Limonium portovecchiense
 Limonium postii
 Limonium potaninii
 Limonium preauxii
 Limonium procerum
 Limonium proliferum
 Limonium protohermaeum
 Limonium pruinosum
 Limonium pseudarticulatum
 Limonium pseudebusitanum
 Limonium pseudodictyocladum
 Limonium pseudolaetum
 Limonium pseudominutum
 Limonium pseudoparadoxum
 Limonium pseudotranswallianum
 Limonium puberulum
 Limonium pujosii
 Limonium pulviniforme
 Limonium punicum
 Limonium pusillum
 Limonium pylium
 Limonium pyramidatum
 Limonium quesadense
 Limonium quinnii
 Limonium racemosum
 Limonium raddianum
 Limonium ramosissimum
 Limonium recticaule
 Limonium recurviforme
 Limonium recurvum
 Limonium redivivum
 Limonium relicticum
 Limonium remotispiculum
 Limonium reniforme
 Limonium retirameum
 Limonium retusum
 Limonium revolutum
 Limonium rezniczenkoanum
 Limonium rigualii
 Limonium romanum
 Limonium roridum
 Limonium rosselloi
 Limonium rubescens
 Limonium ruizii
 Limonium rungsii
 Limonium sabulicola
 Limonium samium
 Limonium sanctamargaritense
 Limonium santapolense
 Limonium saracinatum
 Limonium sarcophyllum
 Limonium sardoum
 Limonium sareptanum
 Limonium sarniense
 Limonium sartorianum
 Limonium savianum
 Limonium saxicola
 Limonium saxonicum
 Limonium scabrum
 Limonium schinousae
 Limonium scopulorum
 Limonium scorpioides
 Limonium secundirameum
 Limonium selinuntinum
 Limonium senkakuense
 Limonium sercquense
 Limonium serpentinicum
 Limonium serratum
 Limonium sibthorpianum
 Limonium sieberi
 Limonium silvestrei
 Limonium sinense
 Limonium sinisicum
 Limonium sinuatum
 Limonium sirinicum
 Limonium sitiacum
 Limonium smithii
 Limonium soboliferum
 Limonium sogdianum
 Limonium sokotranum
 Limonium solanderi
 Limonium sommierianum
 Limonium sougiae
 Limonium spathulatum
 Limonium spectabile
 Limonium spreitzenhoferi
 Limonium squarrosum
 Limonium stenophyllum
 Limonium stenotatum
 Limonium stocksii
 Limonium strictissimum
 Limonium subanfractum
 Limonium subglabrum
 Limonium subnudum
 Limonium subrotundifolium
 Limonium sucronicum
 Limonium suffruticosum
 Limonium sulcitanum
 Limonium sundingii
 Limonium supinum
 Limonium sventenii
 Limonium syracusanum
 Limonium tabernense
 Limonium tabulare
 Limonium tacapense
 Limonium taenari
 Limonium tamaricoides
 Limonium tamarindanum
 Limonium tarcoense
 Limonium tauromenitanum
 Limonium tenellum
 Limonium tenoreanum
 Limonium tenuicaule
 Limonium tenuiculum
 Limonium tenuifolium
 Limonium tetragonum
 Limonium teuchirae
 Limonium thaenicum
 Limonium tharrosianum
 Limonium thiniense
 Limonium thirae
 Limonium thouinii
 Limonium tianschanicum
 Limonium tibulatium
 Limonium tineoi
 Limonium tobarrense
 Limonium todaroanum
 Limonium toletanum
 Limonium tomentellum
 Limonium tournefortii
 Limonium trachycladum
 Limonium transcanalis
 Limonium transwallianum
 Limonium tremolsii
 Limonium trinajsticii
 Limonium tritonianum
 Limonium tuberculatum
 Limonium tubiflorum
 Limonium tunetanum
 Limonium tyrrhenicum
 Limonium ugijarense
 Limonium ursanum
 Limonium usticanum
 Limonium vaccarii
 Limonium validum
 Limonium vanandense
 Limonium vanense
 Limonium velutinum
 Limonium vestitum
 Limonium viciosoi
 Limonium vigaroense
 Limonium vigoi
 Limonium viniolae
 Limonium virgatum
 Limonium vravronense
 Limonium vulgare
 Limonium wendelboi
 Limonium wessexense
 Limonium wiedmannii
 Limonium woolacombense
 Limonium wrightii
 Limonium xerocamposicum
 Limonium xerophilum
 Limonium xiliense
 Limonium xipholepis
 Limonium zacynthium
 Limonium zankii
 Limonium zanonii
 Limonium zembrae
 Limonium zeraphae
 Limonium zeugitanum

Sinonimi 
 Afrolimon Lincz.
 Bakerolimon (Hook.f.) Lincz.
 Eremolimon Lincz.
 Eurychiton Nimmo
 Linczevskia Tzvelev
 Plegorhiza Molina
 Taxanthema Neck. ex R.Br.

Izvori 

Vranjemilovke